LZA steht für:
 Lichtzeichenanlage
 das Lebenszentrum Adelshofen, evangelische Kommunität, theologische Ausbildungsstätte und Tagungszentrum
 Langzeitarchivierung
 Lza Steyaert (* 1980) als Künstlernamen, französisches Fotomodell und Schauspielerin
 Luftzerlegungsanlage (großtechnische Anlage zur Zerlegung von Luft in ihre Hauptbestandteile: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff,  0,8 % Argon), siehe auch Linde-Verfahren
 Lettische Akademie der Wissenschaften (lettisch: Latvijas Zinātņu Akadēmija)
 Powiat Zamojski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung